Караганды — топоним.

Казахстан 

Караганды — вариант названия города Караганда.
Караганды (до 2020 г. — Кирово) — село в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области.
Караганды — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области.
Караганды (до 2009 г. — Карагандинское) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.

Россия 

Караганды — река в Оренбургской области России.

Транспорт 
 Караганды — аэропорт в 22 км от Караганды.

См. также 
 Караганды-Арена
Караганда